«Ано́ртосис» () — кипрский футбольный клуб, который официально базируется в Фамагусте, но фактически (для урегулирования вопросов с Федерацией Кипра и с Южной частью острова, где проживают преимущественно греки-киприоты) его офис размещается в Ларнаке. Также в Ларнаке находится тренировочный стадион клуба, так как базовый стадион в Фамагусте не соответствует требованиям ФИФА.

История 
«Анортосис» был основан 30 января 1911 года, когда Кипр находился под властью Великобритании. Название клуба в переводе с греческого означает раздельное развитие, что было вызвано ростом национального сознания греков в то время и ощущением разделённости народа. Тогда возникали разные клубы на Кипре: исторические, культурные, спортивные и другие. Так был создан литературный кружок «Анортосис», а при нём вскоре и клуб с футбольной секцией. Команда разъезжала по острову, а собранные средства от проведённых матчей шли в фонд освобождения греков Малой Азии, а затем и Кипра. Последнее не могло понравиться британской администрации клуба, которая несколько раз пробовала закрыть клуб. Так 11 февраля 1932 года английский губернатор Кипра с помощью солдат пытался ликвидировать «Анортосис», но начавшиеся в городе волнения помешали этому.

В 1950-е годы клуб и вовсе стал одним из центров сопротивления колонизаторам, вокруг него формировалось партизанское движение. В нём принимали участие не только болельщики клуба, но и его футболисты, что однако не помешало команде несколько раз стать чемпионами Кипра в то время.

«Анортосис», как и туринский «Ювентус», иногда называют «Старой синьорой».

В 1960 году Кипр получил независимость. На это время пришёлся расцвет клуба: на стыке 50-х — 60-х гг. он пять раз становился чемпионом страны.

Через четырнадцать лет в результате конфликта турок и греков, проживающих на острове, греческим жителям Фамагусты, где тогда базировался «Анортосис», пришлось покинуть свои дома. С тех пор «Анортосис», формально приписанный к Фамагусте, выступает либо в Ларнаке, либо в Никосии.

16 сентября 2008 года «Анортосис» набрал первое очко в Лиге чемпионов, отстояв нулевую ничью в матче с бременским «Вердером». 1 октября «Анортосис» одержал первую победу в Лиге чемпионов (3:1 над греческим «Панатинаикосом») и возглавил группу B.

13 апреля 2009 года главный тренер Темури Кецбая, выведший команду в групповой турнир Лиги чемпионов, подал в отставку.

Достижения 
 Чемпион Кипра (13)  1949/50, 1956/57, 1957/58, 1959/60, 1961/62, 1962/63, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2004/05, 2007/08
 Обладатель Кубка Кипра (11)  1948/49, 1958/59, 1961/62, 1963/64, 1970/71, 1974/75, 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Кипра (7)  1962, 1964, 1995, 1998, 1999, 2000, 2007

Выступления в еврокубках 
 Данные на 6 августа 2021 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Состав

В аренде

Известные игроки 

 Полный список игроков клуба Анортосис (Фамагуста), о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

Главные тренеры клуба

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба 
 West Terrace Service Crew — maxhtec.net — сайт фанатов клуба 
 Сайт болельщиков 
 Неофициальный сайт 
 Профиль на weltfussballarchiv.com  

Футбольные клубы по алфавиту
Организации Фамагусты